

Мушковай — село, Увинський район, Удмуртія
 Мушковай — річка в Удмуртії, права притока Нилги